Rokokohaus steht für:
 Rokokohaus (Erlangen)
 Rokokohaus Schloßstraße 10
 Rokoko-Gartenhaus (Düren)